Il singolare del torneo di tennis Little Rock Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dick Stockton che ha battuto in finale Hank Pfister che si ritirato sul punteggio di 6-4, 3-5.

Teste di serie 

 Dick Stockton (campione)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Colin Dibley (secondo turno)
 Butch Walts (primo turno)

 Terry Moor (secondo turno)
 Hank Pfister (finale, ritiro)
 Marty Riessen (secondo turno)
 Nick Saviano (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1978